Dit is een lijst van de bewindvoerders van de Kamer van de VOC in Rotterdam.

 *
Bewindvoerders van de Kamer van de VOC in Rotterdam
Bewindvoerders van de Kamer van de VOC in Rotterdam
Bewindhebbers